Ви́ктор Рубцо́в:
 Рубцов, Виктор Данилович — советский кораблестроитель.
 Рубцов, Виктор Петрович (1937—2020) — советский и российский учёный, действительный член Академии электротехнических наук РФ.